Die Fußball-Verbandsliga Hamburg 2001/02 war die 57. Spielzeit der höchsten Amateurklasse des Hamburger Fußball-Verbandes. Die Verbandsliga Hamburg war eine Ligenebene unterhalb der Oberliga Nord. Sie wurde in einer Staffel ausgetragen.

Im Vergleich zur Vorsaison kamen der TuS Dassendorf nach zwei Jahren und der Harburger TB 1865 nach sieben Jahren durch freiwilligen Rückzug aus der Oberliga Nord wieder zurück in die Verbandsliga, dazu die vier Aufsteiger Holstein Quickborn, Meiendorfer SV (beide Wiederaufstieg nach zwei Jahren), Wedeler TSV (Wiederaufstieg nach einer Saison) und TSV Sasel (Wiederaufstieg nach 35 Jahren).

Sieger wurde der Meiendorfer SV, der damit den Durchmarsch von der Landesliga in die Oberliga Hamburg/Schleswig-Holstein schaffte. Der Zweitplatzierte Altona 93 bestritt zwei Aufstiegsspiele gegen den Zweitplatzierten der Verbandsliga Schleswig-Holstein, den TSB Flensburg, und stieg ebenfalls auf.

Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten drei Plätzen absteigen. Der Glashütter SV musste die Verbandsliga nach acht Spielzeiten wieder verlassen, der SV Blankenese nach sieben Jahren und der Bramfelder SV nach zwei Jahren.

Abschlusstabelle 

|}

Literatur

Weblinks 
 Tabellen der Verbandsliga Hamburg 2001/02 im deutschen Fußball-Archiv

2001
Fußballsaison 2001/02